Wentorf bei Hamburg
 Wentorf (Amt Sandesneben)